Collegio elettorale di San Miniato – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di San Miniato – collegio elettorale del Regno d'Italia